Simmias ist der Name mehrerer antiker Persönlichkeiten:

 Simmias von Theben, Schüler und Freund des griechischen Philosophen Sokrates, 5./4. Jahrhundert v. Chr.
 Simmias von Syrakus, Freund des griechischen Philosophen Stilpon, 4. Jahrhundert v. Chr.
 Simmias (Sohn des Andromenes) († wohl 330 v. Chr.), Offizier Alexanders des Großen